Дженифър Каприати () е американска тенисистка от италиански произход, родена на 29 март 1976 г. в Уесли Чапел, Флорида, САЩ.

Неин треньор е баща ѝ Стефано Каприати.

Биография 
Дженифър става професионалистка на 14-годишна възраст. На 17 години след развода на родителите си и начина си на живот изпада в депресия, спира с тениса и започва да взима наркотици. През 1993 г. е арестувана за кражба на бижута от магазин в Тампа, Флорида. През 1994 г. влиза в затвора за притежание на наркотици, след като полицията открива в хотелската и стая плик с марихуана. След дълго лечение през 1996 г. отново започва да играе тенис. Оттегля се от активна състезателна кариера през 2004 г.

През 2012 г. е включена в Международната тенис зала на славата.

В началото на 2013 г. съобщава, че е диагностицирана с лаймска болест.

Кариера

Ранни години 
 През 1989 г. печели Ролан Гарос при девойките. На юношеския Уимбълдън достига до четвъртфинал на сингъл, но печели титлата на двойки с Мередит Макграт. На Откритото първенство на САЩ печели титлите на сингъл и двойки.
 През 1990 г. Каприати е обявена за дете-чудо в женски тенис. На 14 години при дебюта си на турнир от Големия шлем тя играе полуфинал на Ролан Гарос.

Класиране в ранглистата в края на годината

Титли

Титли на сингъл (14)

Загубени финали на сингъл (17)

Титли на двойки (1)

Загубени финали на двойки (1)

Отборни титли (2)

Загубени финали на отборни първенства (1)

Източници

Външни препратки 
 
 
  Списък с участия за Фед Къп

Спортисти на летните олимпийски игри 1992
Американци от италиански произход
Американски тенисистки